Брене () — многозначный термин.
Топоним
 Брене  — коммуна во Франции, находится в регионе Овернь.

Фамилия
 Брене, Николя-Гай (1728—1792) — французскиq художник и гравёр XVIII века.

См. также 
 Брени (значения)